Emeis ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emeis (1831–1911), deutscher Provinzialforstdirektor und Pionier der Bodenmelioration
 Dieter Emeis (* 1933), deutscher Theologe
 Hans-Uwe Emeis (1931–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Walther Emeis (1891–1973), deutscher Biologe und Naturschützer

EMEIS steht für:
 Enterprise Model Execution and Integration Services, ein Referenzmodell zur Integration von Computer-Systemen in einem Unternehmen